Nederland:
Wartburg College, een scholengemeenschap in Zuid-Holland
De Wartburg, een woonzorgcentrum in de stad Utrecht

Duitsland:
Wartburgkreis, een district
Wartburg (automerk), een voormalig automerk
Wartburg (kasteel), een kasteel bij de stad Eisenach in de deelstaat Thüringen

Verenigde Staten:
Wartburg (Illinois), een gemeentevrij gebied in de staat Illinois
Wartburg (Tennessee), een plaats in de staat Tennessee

Zuid-Afrika:
Wartburg (Zuid-Afrika), een plaats in de provincie KwaZoeloe-Natal